Среди сочинений Валерия Григорьевича Кикты 11 балетов, симфонические произведения, оратории и кантаты, инструментальные концерты, хоровые произведения, произведения для органа, арфы, музыка для детей и юношества и другие.

Балеты 

 Золотая пора (1963)
 Данко (1964)
 Посвящение (1975)
 Муха-Цокотуха (1978)
 Дубровский (1984)
 Свет мой, Мария! (1985)
 Легенда Уральских предгорий (1986)
 Святая Олеся (польская колдунья) (1988)
 Откровения (1992)
 Владимир-Креститель (1997)
 Белая кокарда (1995)
 Андрей Рублёв (2016)

Симфонические произведения

 «Украинские колядки, щедривки и веснянки» (1967) Концерт
 «Фрески Св. Софии Киевской» (1972) Концертная симфония
 «Похищение Европы» (по картине В. А. Серова) (1990) Поэма
 «Был у Христа-младенца сад» — вариации на тему П. Чайковского (1989) Концертные вариации
 «Владимир-Креститель» — симфоническая летопись (1991)

Оратории и кантаты 

 Княгиня Ольга (1970)
 Песнь о матери (1973)
 Святой Днепр (1993)
 Свет молчаливых звезд (1999)

Инструментальные концерты 

 Три концерта для фортепиано (1965, 1979, 1986)
 Концерт-новелла для двух фортепиано (1993)
 Три концерта для гобоя (1991, 1996, 2000)
 Концерт для тубы (1974)
 Концерт для тринадцати труб соло (1974)
 Концерт на шотландские темы XVI—XVIII веков для двух арф (2000)
 «Волынские наигрыши» — концерт для четырёх видов флейт (2001)

Произведения для органа 

 Шесть органных сюит
 «Органные фрески» — 1966
 «Орфей» — 1968
 «Преображение» — 1969
 «Вокализы» — 1971
 «Маленькие пасторали» — 1986
 «Карпатские медитации» — 1989
 Украинская пассакалия (1982)
 Из украинской архаики для сопрано и органа (1989)
 Молитва для альтовой флейты и органа (1990)
 Intermezzo (Песнь блаженной ночи) для флейты и органа (2003)
 Из юношеской поэзии Пушкина для тенора и органа (2004)

Произведения для арфы 

 Сюита «Оссиан» (1968)
 Диптих по скульптурам Бурделя (1972)
 Романтические вариации на тему Станислава Людкевича (1976)
 Sonata-lamento (1980)
 Былинные звукоряды (1982)
 Фантазия на темы оперы П. Чайковского «Пиковая дама» (1982)
 У тлеющего камина (1983)
 «Ноктюрн» — трио для арфы, флейты и альта (1979)
 Трио в честь М. Н. Ермоловой для арфы, флейты и альта (1985)
 Гимническая песнь для дуэта арф (1990)
 Пасхальные звукоряды памяти Т. Тауэр (1999)
 «Рассвет на Москва-реке» — концертная версия для арфы Вступления к опере М. Мусоргского «Хованщина» (2000)
 Акафист В. Г. Дуловой для ансамбля арф и ударных (1997)
 Вокализ памяти К. А. Эрдели для сопрано, флейты, женского хора, органа и ансамбля арф (2002)
 Соната для скрипки и арфы (1998)
 Соната для виолончели и арфы (2001)
 Соната для альта и арфы (2001)
 Соната для альта и арфы (2002)
 Мистические гимны Орфея для тенора и арфы (2003)

Произведения для хора 

 Украинские колядки с голоса И. С. Козловского (1970)
 Разбойничьи баллады Закарпатья (1975)
 Хвала мастеру — полифонический концерт для мужского хора (1978)
 Хоровая живопись — концерт для двух мужских хоров (1978)
 Пушкинский диптих (1980)
 Два хора памяти А. Пушкина (1980)
 Закарпатский триптих (1972)
 Тульские песни (1980)
 Куликовский диптих (1979)
 Хоровой диптих (1980)
 Диптих на слова В. Лазарева (2001)
 Божественная литургия св. И. Златоуста (1994)
 Рождественские хоровые фрески (1995)
 Пасхальные распевы Древней Руси (1996)
 Милосердия! Господи! Ты милосерд! Слова Н. Гоголя (2003)
 О ты, последняя любовь! Слова Ф. Тютчева (2004)

Вокальные произведения 

 Плач по потерянному сердцу — вокальный цикл на слова И. Такубоку (1967)
 За гранью темноты — вокальный цикл на слова Я. Кантковской, перевод В. Татаринова (1968)
 Пробуждение — вокальный цикл на слова А. Пушкина (1972)
 Возвращение к Пушкину — вокальный цикл на слова В. Лазарева (1985)
 Чумацкие песни для баса и бандуры (1985)
 Эй, кто в лесу, отзовитесь! — цикл обработок украинских песен для баса и арфы (1985)
 Песни Украины для сопрано и инструментального ансамбля (1984)
 Из древнерусского эпоса — баллады для баса без сопровождения (1985)
 Две украинские колядки для сопрано, органа и ударных (2002)
 Украинская баркарола для тенора, арфы и органа (2005)

Произведения для оркестра русских народных инструментов 

 Диптих по картине В. Васнецова (1973)
 Смоленские кадрили (1975)
 Смоленская рапсодия для скрипки и оркестра (1979)
 Куликовская симфония (1979)
 Былина про Василису Микулишну (1974)
 Славянская поэма (1976)
 Русские миниатюры (1980)
 Русская сюита (1980)
 Шесть романсов на стихи А. Пушкина для тенора с оркестром (1976)
 Белгородский концерт для гобоя с оркестром (1980)

Камерные инструментальные произведения 

 Три сонаты для фортепиано (1967, 1968, 1970)
 Музыка для клавесина (1966)
 Каденция для скрипки соло по скульптуре М. Шандуренко (1970)
 Две сонаты для фагота (1977, 1979)
 Соната для гитары (1981)
 Sonata misterioso для двух гитар (1982)
 Полифонические метаморфозы для гитары (1983)
 Поклонение Яриле для гобоя (1991)
 Гимны грозного Войска Запорожского — соната для литавр (1997)
 Пасторальная соната для гобоя и скрипки (2000)
 Окский триптих для квартета валторн (1999)
 Балтийская элегия для четырёх валторн (2000)
 Пасхальное трио для фортепиано (арфы), гобоя и виолончели (2001)
 Венецианское трио для скрипки, виолончели и арфы (2005)

Музыка к театральным постановкам и фильмам 

 Золотая карета (1968)
 Последний шанс (1975)
 Гармония (1978)
 Лето под Ковелем (1983)
 Полуночный ангел (1990)
 Василиса Микулишна (1973)

Фильмы-балеты 

 «Дубровский» (1985)
 «Откровения» (1992)
 «Маменька» (2003)

Музыка для детей и юношества 

 Березовый рожок — альбом пьес в двух тетрадях (1972, 1980)
 Гусли звончатые (1987)
 Веселый колокольчик (1985)
 Земляничка-ягодка (1989)
 Возьми эту песню с собой (1975)

Кикта